Brockhampton – parrocchia civile dell'Herefordshire
 Brockhampton – parrocchia civile dell'Herefordshire
 Brockhampton – gruppo musicale statunitense